Старый Акатуй — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края.
 Новый Акатуй — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края, в котором до революции размещалась знаменитая Акатуйская каторжная тюрьма.
 Акатуй (река) — река в Забайкальском крае.
 Акатуй (праздник) — национальный чувашский праздник, посвящённый окончанию весенних полевых работ. Аналогичен Сабантую.
 Акатуй — персонаж компьютерной игры «Петька-5», брат-близнец Зверентуя, телохранитель.